Сезон 2019/20 — 110-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 109-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Раунд на выбывание

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Раунд на выбывание

Плей-офф за выход в Лигу Европы УЕФА

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига Европы УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2019/20
Чемпионат Австрии 2019/20 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2019/20 на сайте AustriaSoccer.at
Лига Европы УЕФА 2019/20 на сайте AustriaSoccer.at

2019/2020
Аустрия Вена